Нога́йский марш (Гимн Нога́я, Гимн Чингисха́на) был исполнен на ногайском языке, который, возможно, использовали в качестве военного гимна Гектюрков, в 1992 году в Санкт-Петербурге исполнителем Президентского оркестра Казахстана Арсланбеком Султанбековым и спел на национальном инструменте казаков и ногайцев.

Строки марша были переписаны с разрешения композитора под псевдонимом «Реджеп Тайип Эрдоган-Домбра», озвученным Угур Ишылаком для использования на выборах Партией справедливости и развития на местных выборах 2014 года, но на использование марша в качестве предвыборной песни отреагировал депутат Партии националистического движения Синан Оган. Марш ногайцев впервые был исполнен в 2015 году во время визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию на церемонии в Президентском комплексе. В том же году Университетом Мехмета Акифа Эрсой Арсланбеку Султанбекову было присвоено почетное звание доктора за вклад в турецкий язык и культуру.

Текст

Примечания 

Ногайцы